В парному розряді жіночого тенісного турніру ASB Classic 1992,що проходив у рамках Туру WTA 1992, Розалін Феербенк і Раффаелла Реджі виграли титул, у фіналі перемігши пару Джилл Гетерінгтон і Кеті Ріналді 1-6, 6-1, 7-5.

Сіяні пари 

 Джилл Гетерінгтон /  Кеті Ріналді (фінал)
 Лариса Нейланд /  Андреа Стрнадова (півфінал)

 Розалін Феербенк /  Раффаелла Реджі (чемпіонки)
 Джо-Анн Фолл /  Джулі Річардсон (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

WTA Auckland Open